Aion (эо́н,  — «век, эпоха, вечность») — понятие в древнегреческой философии и мифологии.

 «Aion (исследование феноменологии самости)» — работа швейцарского психиатра Карла Юнга (1950).
 Aion — польская готик-метал-группа.
 Aion — музыкальный альбом группы Dead Can Dance (1990).
 Aion — компьютерная игра в жанре MMORPG.
 Hekikai no AiON — манга.

См. также